Thliptocnemis är ett släkte av fjärilar. Thliptocnemis ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snigelspinnare
Thliptocnemis